Mont pode referir-se a:

 Mont (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Mont (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.
 Mont (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos